Giuseppe Girometti (1780-1851) – incisore italiano
 Roberto Girometti (1939) – direttore della fotografia, sceneggiatore, regista e critico cinematografico italiano
 William Girometti (1924-1998) – pittore italiano